Патрик Картон (, род. 4 июля 1959) — ирландский шахматист, национальный мастер.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1986 и 1990 гг. и командных первенств Европы 1989 и 1992 гг.

В 1984 и 1990 гг. представлял Ирландию в зональных турнирах.

В 1990-е гг. выступал в Бундеслиге и нескольких региональных немецких лигах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Картона в базе Chessgames
 Личная карточка П. Картона на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад